David Carson peut désigner :
 David Carson (né en 1955), designer américain ;
 David Carson, réalisateur britannique ;
 , climatologue britannique.